Сан Хосе ел Ретиро има више значења:

 Сан Хосе ел Ретиро (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Ретиро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику